Alcantarensi – abitanti di Alcântara
Alcantarensi – abitanti di Alcântaras
Alcantarensi – abitanti di São Pedro de Alcântara